Levsen ist der Name von:
 Levsen Organ Company, Orgelbauunternehmen

Levsen ist der Familienname folgender Personen:
 Dutch Levsen (1898–1972), US-amerikanischer Baseballspieler
 Hermann Levsen (1945–2016), deutscher Bauingenieur und niederdeutscher Autor
 Sonja Levsen (* 1976), deutsche Historikerin